Wingenfelder bezeichnet:

Wingenfelder (Band), ein Pop-Duo aus Hamburg

Wingenfelder ist der Familienname von:

Kai Wingenfelder (* 1959), Sänger und Songschreiber
Thorsten Wingenfelder (* 1966), Gitarrist und Songschreiber